A DBC FM é uma estação de rádio brasileira do município de Ibaté , São Paulo. Opera nos 106.3 MHz em FM com potência de  (10 kW) classe A4 (RDS). Endereço Avenida Rio de Janeiro 292 - Jardim Encanto do Planalto - CEP 14.815000

História 
Possui estúdio em Ibaté assim como sua antena, e o estúdio principal fica na sucursal em São Carlos, na rua Episcopal, 2717. 

 Contatos
 Contato Geral: contato@dbc.fm.br
 Departamento Comercial: comercial@dbc.fm.br

Programas 
 A DBC FM é uma rádio sertaneja com participações ao vivo, notícias regionais de Ibaté e São Carlos.

Programação da FM DBC 
 A Rádio DBC FM Apresenta a seguinte Programação e seus locutores
 Das 04:00 às 08:00 - Porteira DBC (Locutor: Sabiá Reis)
 Das 08:00 às 12:00 - Manhã DBC (Locutora: Kelly Mary)
 Das 12:00 às 13:00 - Jornal DBC (Apresentador: André Ricardo) (segunda a sexta-feira)
 Das 13:00 às 16:00 - Tarde Total (Locutor: Alexandre Ferratti)
 Das 16:00 às 19:00 - Rodeio DBC (Locutor: Oliveira Júnior)
 Das 20:00 às 01:00 - Emoções (Locutor: Marcelo Renato) 
 Das 01:00 às 04:00 - Madrugada 106
 
 Aos Domingos
 Das 07:00 às 17:30 - Domingo Especial Do Ouvinte Revezamento de locutores (todos os domingos)

Ligações externas 
 
 

DBC FM
Estações de rádio fundadas em 1990